Declan Galbraith (ur. 1991) – angielski piosenkarz
 John Kenneth Galbraith (1908–2006) – amerykański ekonomista kanadyjskiego pochodzenia
 Patrick Galbraith (ur. 1967) – amerykański tenisista

 (4089) Galbraith – planetoida